Анель:

 Анель — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. 
 Анель, Адель (род. 1989) — французская актриса.
 Анель, Доминик (1679—1730) — французский хирург, один из изобретателей медицинского шприца.